Legal Classics Library (etwa: Bibliothek der juristischen Klassiker) steht für folgende Buchreihen:

 Legal Classics Library (Gryphon Editions), Buchreihe mit Rechtsklassikern
 Legal Classics Library (William S. Hein), Buchreihe mit Rechtsklassikern (HeinOnline's Legal Classics Library)